Пилипо́вичи () — село в Бучанском районе Киевской области Украины.

География 
Через село протекает река Бучка, приток Здвижа. Село занимает площадь 27 км².

Рядом с селом проходит железная дорога и находится платформа Макийчуково.

История 
На картах середины XIX века село обозначено под названием Филиповичи, однако в метрических книгах сельской Свято-Димитриевской церкви примерно с начала 1880-х годов использовалось название Пилиповичи.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1387 человек.

Местный совет 
Пилиповичи — административный центр сельского совета.

Голова села — Кравчун Олег Степанович.

Адрес местного совета: 07840, Киевская обл., Бородянский р-н, с. Пилиповичи, ул. Привокзальная, д. 8.

Примечания

Ссылки 
 Пилиповичи на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 
 Карта Шуберта 1868 г. с селом Филиповичи 

Населённые пункты Бородянского района